SV Weingarten ist der Name folgender Vereine:
 SV Weingarten (Pfalz), pfälzischer Fußballverein
 SV Weingarten (Württemberg), württembergischer Fußballverein
 SV Germania Weingarten, badischer Ringerverein